sir Thomas Lawrence (1769-1830) – angielski malarz
  Thomas Edward Lawrence (1888-1935) – Lawrence z Arabii
  Tom Lawrence – walijski piłkarz Manchesteru United